Ishikawa est un nom japonais. Il peut désigner :

Personnes
 Réelles
 Le clan Ishikawa, clan du Japon médiéval.
 Chiyomatsu Ishikawa (1861-1935), zoologiste ichtyologiste japonais.
 Haruna Ishikawa (1994-), skieuse alpine japonaise.
 Hideo Ishikawa (1969-), comédien de doublage japonais.
 Kaito Ishikawa (1993-), acteur japonais.
 Kaoru Ishikawa (1915-1989), ingénieur chimiste japonais, éponyme des diagrammes du même nom.
 Kasumi Ishikawa (1993-), pongiste japonaise.
 Ken Ishikawa (1948-2006), mangaka japonais, cocréateur de  avec Go Nagai.
 Mieko Ishikawa (1964-),  compositeur japonais de musiques de jeux vidéo.
 Naohiro Ishikawa (1981-), footballeur japonais.
 
Naoki Ishikawa (karaté) (1942-2008), karatéka japonais
Naoki Ishikawa (photographe) (1977-), photographe japonais
Naoki Ishikawa (football) (1985-), footballeur japonais
 Rika Ishikawa (1985-), chanteuse japonaise de Jpop, membre de Morning Musume et V-u-den.
 Sayuri Ishikawa (1958-), chanteuse japonaise d’enka.
 Taeko Ishikawa (1975-), joueuse japonaise de softball.
 Takuboku Ishikawa (1886-1912), poète japonais.
 Tatsuzō Ishikawa (1905-1985), écrivain japonais.
 Travis Ishikawa (1983- ), joueur américain de baseball.
 Yuki Ishikawa (1987- ), joueuse japonaise de volley-ball.
 Seizo Ishikawa (1897-1971), général japonais.

 De fiction
 Ishikawa (Ghost in the Shell), personnage du manga .
 Goemon Ishikawa , samuraï du manga Lupin  (Edgar de la Cambriole).

Autres
 La préfecture d'Ishikawa (Japon), département de la région Chūbu, île de Honshū.
 Le bourg d'Ishikawa au Japon, dans la région de Tōhoku, préfecture de Fukushima.
 Un diagramme d'Ishikawa (diagramme de causes et effets), outil inventé par Kaoru Ishikawa.
 Le restaurant Ishikawa est un restaurant japonais de Tōkyō qui a reçu  pour l'édition 2009 du Guide Rouge Michelin.